Col termine "stazione di Cagliari" ci si può riferire alle seguenti stazioni ferroviarie:
Ferrovia Cagliari-Golfo Aranci
 Stazione di Cagliari: principale stazione ferroviaria della città, sita in piazza Matteotti.
 Stazione di Cagliari Elmas: stazione ferroviaria del comune di Elmas, ex frazione cagliaritana.
 Stazione di Cagliari Marittima: scalo merci ferroviario del porto di Cagliari, dismesso negli anni novanta.
 Stazione di Cagliari San Paolo: scalo merci nell'area ovest della stazione di Cagliari.
 Stazione di Cagliari Santa Gilla: fermata nei pressi del centro direzionale Santa Gilla.

Ferrovia Cagliari-Isili
 Stazione di Cagliari (FCS): stazione capolinea della ferrovia dal 1888 al 1968, sita nel viale Bonaria e demolita negli anni settanta, nota anche come stazione di Cagliari Viale Bonaria.
 Stazione di Cagliari Centro Commerciale: fermata ferroviaria (col nome di stazione di Cagliari Città Mercato Marconi) e dal 2008 tranviaria, situata a ridosso del centro commerciale di Pirri.
 Stazione di Cagliari Monserrato: stazione ferroviaria successivamente rinominata stazione di Monserrato, sita nel comune di Monserrato, ex frazione di Cagliari.
 Stazione di Cagliari Largo Gennari: stazione capolinea dal 2004 al 2008, da allora impiegata come fermata della linea 1 della rete tranviaria di Cagliari.
 Stazione di Cagliari Piazza Repubblica: stazione capolinea dal 1968 al 2004, dal 2008 capolinea della linea 1 della tranvia.
 Stazione di Cagliari-Pirri: stazione ferroviaria attiva sino al 2008 nella municipalità di Pirri.
 Stazione di Cagliari Via Mercalli: fermata ferroviaria e successivamente tranviaria.
 Stazione di Cagliari Via Puccini: fermata demolita nel 2004, in passato denominata anche come stazione di Cagliari San Benedetto.
 Stazione di Cagliari Via Vesalio: fermata ferroviaria, riconvertita all'uso tranviario nel 2008.